NGC 7243 (другое обозначение — OCL 221) — рассеянное скопление в созвездии Ящерица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7243
Ящерица (созвездие)
Рассеянные скопления
Объекты Колдуэлла